Хута () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бояну-Маре.
 Хута () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кіуєшть.
 Хута () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бучумі.